centrum usług wspólnych – jednostka organizacyjna w grupie kapitałowej
 Curaçao (kod ISO 3166-1 alfa-3: CUW) – terytorium zależne Holandii